Les épicynodontes (Epicynodontia) forment un clade de thérapsides cynodontes qui comprend les galesauridés, les thrinaxodontidés, quelques genres basals ainsi que les eucynodontes (qui inclut les mammifères). Il est érigé en taxon basé sur tige par Hopson et Kitching en 2001 et défini comme « le clade le plus inclusif contenant les mammifères et excluant Procynosuchus ».

Phylogénie 
Le cladogramme ci-dessous, réalisé par Ruta, Botha-Brink, Mitchell et Benton (2013), montre une hypothèse de relations entre les cynodontes :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Cynodontia
 Histoire évolutive des mammifères

Liens externes 

Cynodonte (nom scientifique)
Cynodontia